Spiesbach ist ein Gewässername:

 Spiesbach (Glan), linker Zufluss des Glans zwischen Medard und Odenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Spiesbach (Kleine Dhron), linker Zufluss der Kleinen Dhron an der Steinesmühle, Ortsgemeinde Naurath (Wald), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Speisbach, rechter Zufluss des Mittelrheins nach Assmannshausen, Stadt Rüdesheim am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Spießbach